Veigas puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España 
 Veigas (C.P. 33840), parroquia del concejo de Somiedo;
 Veigas (de Turia) (C.P. 33775), parroquia del concejo de Taramundi;